A Dog's Best Friend (1959), een Amerikaanse westernfilm uit 1959, geregisseerd door Edward L. Cahn
 Dog's Best Friend (1997), een Amerikaanse televisiefilm uit 1997, geregisseerd door Allan A. Goldstein
 "Dog's Best Friend" (Beverly Hills, 90210), een aflevering uit 1999 van de Amerikaanse tienersoap Beverly Hills, 90210